Xiaotingia é um gênero fóssil de dinossauro terópode do Jurássico Superior. Ah uma única espécie descrita para o gênero Xiaotingia zhengi. É conhecido somente pelo holótipo STM 27-2, um esqueleto articulado quase completo incluindo o crânio. O material fóssil foi coletado na área de Linglongta, na província de Liaoning, República Popular da China.

Filogenia
Cladograma segundo Xu et al., 2011:

Ligações externas 

Dinossauros emplumados
Dinossauros da Ásia
Dinossauros do Jurássico
Espécies fósseis descritas em 2011